

Сорокино — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Сорокино — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Сорокино — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Сорокино — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Сорокино — село, Пономарьовський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Сорокине (значення)

ru:Сорокино